Finesi – abitanti di Fino Mornasco
Finesi – abitanti di Fino del Monte